F8 steht für:
 Flying Carpet Airlines, IATA-Code F8, eine libanesische Fluggesellschaft
 DKW F 8, ein deutscher Personenkraftwagen von 1939
 IFA F 8, eine Weiterentwicklung des DKW F 8 vom Industrieverband Fahrzeugbau der DDR
 Facebook f8, eine Entwicklerkonferenz von Facebook in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien
 Fairchild F8,  ein US-amerikanischer 8-bit Mikroprozessor von Fairchild Semiconductor
 Ferrari F8, einen Sportwagen von Ferrari
 Grumman F8F, ein US-amerikanischer Jagdeinsitzer des Zweiten Weltkrieges
 F8, die Stufe 8 auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 Funktionstaste 8, auf der Computertastatur 
 MAN F8, einen Lastwagen der 1950er- und 1960er-Jahre

F-8 steht für:
 Ford F-8, Ford-Nutzfahrzeug der Ford F-Serie der ersten Generation
 Shenyang J-8, alternativ auch als  F-8 bezeichnet, ein chinesisches Jagdflugzeug von 1969
 Vought F-8,  ein US-amerikanisches Jagdflugzeug von 1955

FVIII steht für:
 Blutgerinnungsfaktor VIII, kurz Faktor VIII, FVIII oder F8, ein Glykoprotein und ein Gerinnungsfaktor bei Wirbeltieren
 Fokker F.VIII, ein niederländisches Verkehrsflugzeug von 1927

F8